Castle Butte Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Castle Butte Township (Pennington County, South Dakota)
 Castle Butte Township (Perkins County, South Dakota)

Siehe auch:
 Castle Butte